Нежинский уезд — землеуправленческая (административно-территориальная) единица в составе Черниговской губернии Российской империи, существовавшая в 1781 — 1923 годы. Уездный город — Нежин.

История 
Уезд учрежден в 1781 году из частей Нежинского и Прилуцкого полков в составе Черниговского наместничества. В 1797 году Нежинский уезд вошёл в состав Малороссийской губернии, а с 1802 — Черниговской губернии. В 1923 году уезд был упразднён, на его территории образован Нежинский район Нежинского округа.

Население 
По данным переписи населения Российской империи 1897 года, в уезде проживало 168 984 человек, из них 91,8 % — русские, 5,9 % — евреи.

Административное деление 
В 1913 году в состав уезда входило 12 волостей:

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Черниговской губернии
История Нежина
География Нежина